Национальная гвардия Армии () или Сухопутные войска Национальной гвардии США — вид Национальной гвардии США, действующего резерва ВС США.

История 
Сухопутные войска Национальной гвардии США берут своё начало со времён английских американских колоний, а точнее с 1636 года. Официальное учреждение сухопутных войск НГ США произошло в 1903 году после подписания акта Дика (Dick Act) о реорганизации милиции после испано-американской войны.

В ходе Первой мировой войны Национальная гвардия обеспечила около 40 % солдат сухопутных войск вооружённых сил США. Количество личного состава гвардии удвоилось к 1940 году и во Вторую мировую войну обеспечило СВ США девятнадцатью пехотными дивизиями. Нацгвардейцы одними из первых развернулись за границей и первыми вступили в бой.

Список формирований 
Список формирований Армии Национальной гвардии, включающий бригадные и дивизионные формирования подвергающиеся трансформации в соответствии с реорганизацией Армии США, места дислокации.

Командования 
 46-е командование военной полиции (46th Military Police Command) (Мичиган)
 135-е командование поддержки (экспедиционное) (135th Sustainment Command (Expeditionary)) (Алабама)
 167-е командование поддержки (Алабама)
 184-е командование поддержки (экспедиционное) (Миссисипи)
 263-е командование противовоздушной и противоракетной обороны (263rd Army Air and Missile Defense Command) (Южная Каролина)

Дивизии 

  28-я пехотная дивизия (Армия Национальной гвардии штата Пенсильвания)
 2-я пехотная бригада (Пенсильвания)
 56-я механизированная бригада (Пенсильвания)
 Экспедиционная бригада армейской авиации (Пенсильвания)
  29-я пехотная дивизия (Виргиния)
 30-я бронетанковая бригада (Северная Каролина)
 53-я пехотная бригада (Флорида)
 116-я пехотная бригада (Виргиния)
 142-я артиллерийская бригада (Арканзас)
 Бригада армейской авиации (Мэриленд)
  34-я пехотная дивизия (Миннесота)
 1-я бронетанковая бригада (Миннесота)
 2-я пехотная бригада (Айова)
 32-я пехотная бригада (Висконсин)
 116-я кавалерийская бригада (Айдахо)
 Бригада армейской авиации (Миннесота)
  35-я пехотная дивизия (Канзас)
 39-я пехотная бригада (Арканзас)
 45-я пехотная бригада (Оклахома)
 155-я бронетанковая бригада (Миссисипи)
 Бригада армейской авиации (Миссури)
  36-я пехотная дивизия (Техас)
 56-я пехотная бригада (Техас)
 72-я пехотная бригада (Техас)
 256-я пехотная бригада (Луизиана)
 278-й бронекавалерийский полк (Теннесси)
 Бригада армейской авиации (Техас)
 136-я бригада повышения манёвренности (Техас)
  38-я пехотная дивизия (Индиана)
 33-я пехотная бригада (Иллинойс)
 37-я пехотная бригада (Огайо)
 76-я пехотная бригада (Индиана)
 Бригада армейской авиации (Индиана)
  40-я пехотная дивизия (Калифорния)
 29-я пехотная бригада (Гавайи)
 41-я пехотная бригада (Орегон)
 79-я пехотная бригада (Калифорния)
 Бригада армейской авиации (Калифорния)
  42-я пехотная дивизия (Нью-Йорк)
 27-я пехотная бригада (Нью-Йорк)
 44-я пехотная бригада (Нью-Джерси)
 86-я пехотная бригада (Вермонт)
 197-я артиллерийская бригада (Нью-Гэмпшир)
 Бригада армейской авиации (Нью-Йорк)
 26-я бригада повышения манёвренности (Массачуссетс)

Бригады повышения манёвренности 

 26-я бригада повышения манёвренности () (Массачусетс)
 55-я бригада повышения манёвренности (Пенсильвания)
 67-я бригада повышения манёвренности (Линкольн, Небраска)
 110-я бригада повышения манёвренности (Миссури)
 111-я бригада повышения манёвренности (Нью-Мехико)
 130-я бригада повышения манёвренности (Северная Каролина)
 136-я бригада повышения манёвренности (Техас)
 141-я бригада повышения манёвренности (Северная Дакота)
 149-я бригада повышения манёвренности (Кентукки)
 157-я бригада повышения манёвренности (Висконсин)
 158-я бригада повышения манёвренности (Аризона)
 196-я бригада повышения манёвренности (Южная Дакота)
 204-я бригада повышения манёвренности (Юта)
 218-я бригада повышения манёвренности (Южная Каролина)
 226-я бригада повышения манёвренности (Алабама)
 404-я бригада повышения манёвренности (Иллинойс)
 648-я бригада повышения манёвренности (Джорджия)

Экспедиционные бригады военной разведки 

 58-я экспедиционная бригада военной разведки () (Мэриленд)
 71-я экспедиционная бригада военной разведки (Техас)

Бригады поддержки 
 17-я бригада поддержки () (Невада)
 36-я бригада поддержки (Техас)
 38-я бригада поддержки (Индиана)
 108-я бригада поддержки (Иллинойс)
 111-я бригада поддержки (Нью-Мексико)
 113-я бригада поддержки (Северная Каролина)
 224-я бригада поддержки (Калифорния)
 230-я бригада поддержки (Теннесси)
 369-я бригада поддержки (Нью-Йорк)
 371-я бригада поддержки (Огайо)

Артиллерийские бригады 

 45-я артиллерийская бригада () (Оклахома)
 65-я артиллерийская бригада (Юта)
 115-я артиллерийская бригада (Вайоминг)
 130-я артиллерийская бригада (Канзас)
 138-я артиллерийская бригада (Кентукки)
 142-я артиллерийская бригада (Арканзас)
 169-я артиллерийская бригада (Колорадо)
 197-я артиллерийская бригада (Нью-Гэмпшир)

Инженерные бригады 
 16-я инженерная бригада (16th Engineer Brigade) (Огайо)
 35-я инженерная бригада (Миссури)
 111-я инженерная бригада (Западная Виргиния)
 117-я инженерная бригада (Южная Каролина)
 168-я инженерная бригада (Миссиссипи)
 176-я инженерная бригада (Техас)
 194-я инженерная бригада (Теннесси)
 219-я инженерная бригада (Индиана)
 225-я инженерная бригада (Луизиана)

Бригады противовоздушной обороны 
 164-я бригада ПВО (164th Air Defense Artillery Brigade) (Флорида)
 174-я бригада ПВО (Огайо)
 678-я бригада ПВО (Южная Каролина)

Бригады связи 
 228-я бригада связи (228th Theater Tactical Signal Brigade) (Южная Каролина)
 261-я бригада связи (Делавэр)

Бригады военной полиции 
 35-я бригада военной полиции (35th Military Police Brigade) (Миссури)
 43-я бригада военной полиции (Род-Айленд)
 49-я бригада военной полиции (Калифорния)
 92-я бригада военной полиции (Пуэрто-Рико)
 142-я бригада военной полиции (Алабама)
 177-я бригада военной полиции (Мичиган)

Бригады армейской авиации 
 63-я бригада армейской авиации на ТВД (63rd Theater Aviation Brigade) (Кентукки)
 77-я бригада армейской авиации (77th Combat Aviation Brigade) (Арканзас)
 185-я бригада армейской авиации на ТВД (Миссиссипи))
 449-я бригада армейской авиации (Северная Каролина)

Другие бригады 
 31-я химическая бригада (31st Chemical Brigade) (Алабама)
 91-я бригада информационных операций (91st Cyber Brigade) (Виргиния) (организация TDA)
 100-я бригада противоракетной обороны (100th Missile Defense Brigade) (Колорадо)

Группы 
 19-я группа сил специального назначения (19th Special Forces Group) (Юта)
 20-я группа сил специального назначения (Алабама)
 111-я группа по обезвреживанию взрывоопасных боеприпасов (111th Explosive Ordnance Disposal Group) (Алабама)
 56-я группа информационных операций (56th Theater Information Operations Group) (Вашингтон)
 71-я группа информационных операций (Техас)
 204-я группа авиационных операций (Theater Aviation Operations Group) (Луизиана)
 1100-я группа авиационного технического обслуживания (1100th Theater Aviation Sustainment Maintenance Group) (Мэриленд)
 1106-я группа авиационного технического обслуживания (Калифорния)
 1107-я группа авиационного технического обслуживания (Миссури)
 1108-я группа авиационного технического обслуживания (Миссиссипи))
 1109-я группа авиационного технического обслуживания (Коннектикут)
 42-я региональная группа поддержки (42nd Regional Support Group) (Нью-Джерси)
 50-я региональная группа поддержки (Флорида)
 109-я региональная группа поддержки (Южная Дакота)
 115-я региональная группа поддержки (Калифорния)
 120-я региональная группа поддержки (Мэн)
 139-я региональная группа поддержки (Луизиана)
 143-я региональная группа поддержки (Коннектикут)
 151-я региональная группа поддержки (Массачуссетс)
 191-я региональная группа поддержки (Пуэрто-Рико)
 198-я региональная группа поддержки (Аризона)
 201-я региональная группа поддержки (Джорджия)
 213-я региональная группа поддержки (Пенсильвания)
 272-я региональная группа поддержки (Мичиган)
 297-я региональная группа поддержки (Аляска)
 329-я региональная группа поддержки (Виргиния)
 347-я региональная группа поддержки (Миннесота)
 635-я региональная группа поддержки (Канзас)
 734-я региональная группа поддержки (Айова)
 1889-я региональная группа поддержки (Монтана)

Партнёрство Армии и Армии Национальной гвардии 
В 2016 году Армия и Армия Национальной гвардии начали инициативу по подготовке и обеспечению готовности, в рамках которой некоторые армейские бригады были объединены со штабом дивизии Национальной гвардии, а некоторые бригады Национальной гвардии — со штабом дивизии Армии., и 1-й батальон 143-го пехотного полка Национальной гвардии, присоединившийся к 173-й воздушно-десантной бригаде.

 48-я пехотная бригада (Джорджия) ассоциирована с 3-й пехотной дивизией;
 81-я механизированная бригада (Вашингтон) ассоциирована с 7-й пехотной дивизией; 
 1-й батальон 143-го пехотного полка (Техас) ассоциирован с 173-й воздушно-десантной бригадой;
 1-й батальон 151-го пехотного полка (Индиана) ассоциирован с 1-й бригадой 25-й пехотной дивизии;
 840-я инженерная рота (Техас) ассоциирована с 36-й инженерной бригадой;
 249-я транспортная рота (Техас) ассоциирована с бригадой поддержки 1-й кавалерийской дивизии;
 1176-я транспортная рота (Теннесси) ассоциирована со 101-й бригадой поддержки (101st Sustainment Brigade);
 1245-я транспортная рота (Оклахома) ассоциирована с бригадой поддержки 1-й кавалерийской дивизии;
 2123-я транспортная рота (Кентукки) ассоциирована со 101-й бригадой поддержки.

Кроме того, резервные подразделения Армии США, участвующие в программе, включают:

 100-й пехотный батальон 442-го пехотного полка ассоциированный со 2-й бригадой 25-й пехотной дивизии;
 824-я квартирмейстерская рота ассоциирована с 82-й бригадой поддержки.

Армейские подразделения, сотрудничающие со штабом Армии Национальной гвардии, включают:
 5-й инженерный батальон ассоциирован с 35-й инженерной бригадой (Миссури).

Армии Национальной гвардии по штатам и другим территориям

См. также 
 Национальная гвардия США
 Военно-воздушные силы Национальной гвардии США

Ссылки 

Национальная гвардия США
Вооружённые силы США
Воинские части и формирования, созданные в 1903 году